Національне свято шоколаду у Львові  – це традиційне міське свято, впродовж якого відбувається ярмарок-презентація шоколадних виробів, майстер-класи від професійних шоколатьє], створення шоколадних виробів ручної роботи та скульптур з брил шоколаду, покази шоколадних суконь ШокоFashion, а також працює Дитяча шоколадна країна. Організатор дійства компанія з організацій подій №1 у Львові "Дік-Арт". .

Історія

Львів'яни відкрили для себе шоколад ще в середньовіччі. Тоді у Львові з'явилися східні солодощі та французькі десерти. Потім місцеві майстри-пекарі та кондитери самі почали виготовляти розмаїті солодкі смаколики. З початком ХХ ст. майже в кожному будинку теперішніх проспектів Свободи і Шевченка були цукерні. У той же час Львів став, після швейцарського Берна, другою європейською столицею шоколаду.
Львовознавці розповідають, що у місті Лева шоколад їдять, п'ють, дарують, ним пишаються, насолоджуються, захоплюються, з ним фантазують, ідуть у гості, освідчуються у коханні, приймають серйозні життєві рішення. І тільки у Львові – найсолодшому місті України, шоколад називають особливо – "чоколяда". Львів'яни навіть вигадали власну вільноконвертовану валюту - хочеш комусь віддячити, кажеш: "З мене чоколяда". .

Свято Шоколаду - 2008
2 травня у Львові на площі Ринок вперше провели Свято Шоколаду . З цієї нагоди львівські кондитери виготовили 200-кілограмовий торт та встановили шоколадний фонтан. Торт складався із 40 частин, його пекли понад вісім годин. Цей солодкий шедевр завдовжки 3 метри та завширшки понад 2 метри місту подарувала «Віденська кав'ярня» (нагадаємо, святкування Свята шоколаду було у той же час, як місто Львів святкувало свій день народження). Після безкоштовної роздачі торта і гарячого шоколаду, львів'ян чекали різноманітні конкурси на найкращу випічку, віршик чи пісеньку на шоколадну тематику. А увечері на площі Ринок виступав гурт "Шоколад", Павло Табаков та Олеся Киричук.

Свято Шоколаду - 2009 

8 березня на площі Ринок у Львові вдруге відбулося Свято Шоколаду, на якому відвідувачів чекали півтони шоколаду, торт довжиною 10 м та шоколадна площа Ринок із шоколадними фонтанами. У цей день на площі Ринок запрацювала перша в Україні шоколадна майстерня. 
На святі охочі брали участь у майстер-класах з приготування шоколаду, дегустували солодощі, оглядали фабрику шедеврів "Скульптури з шоколаду", брали участь у різноплановій програмі за участю циркової студії Добровольських, Левка-Дурка, слухали виступ оркестру "Галицькі сурми", музичних гуртів, театральних колективів.

Свято Шоколаду - 2010
6-8 березня 2010 року у Львові відбувалося третє міське Свято Шоколаду. Основне дійство пройшло у Львівському палаці мистецтв. У святі брав участь кондитер-шоколатьє Валентин Штефаньо з Ужгорода, який виготовив для львів'ян та гостей міста шоколадний символ Львова – шоколадного Лева. Протягом 6 годин відвідувачі свята спостерігали, як створюється цей шедевр. Пан Валентин подарував Львову лева, зробленого зі справжнього французького шоколаду. Вага скульптури - 25 кілограмів.
Паралельно на Фабриці шоколадних шедеврів молоді скульптори і художники, студенти Львівської академії мистецтв витесали з 18-кілограмових шоколадних брил скульптури. За їхнею працею також спостерігали відвідувачі.
У межах дійства 7 березня відбувся аукціон "Влада шоколаду" – лотами стали портрети львівських можновладців, які львівська художниця Ольга Русановська намалювала шоколадом.
8 березня усі охочі могли безкоштовно посмакувати шматком 230-кілограмого шоколадного торта у вигляді Ратуші, де було використано 130 кілограмів шоколаду. За приблизними підрахунками тортиком поласували близько двох тисяч осіб. У цей же день ввечері відкрився Шоколадний бал, головним танцмейстером якого був Григорій Чапкіс. Показовий виступ відомого танцюриста Влада Ями та його майстерклас стали апогеєм балу.

Свято Шоколаду-2011
11-14 лютого відбулося четверте Свято шоколаду. Почесним гостем свята став відомий італійський тенор, найвідоміший виконавець пісні «Ямайка» Робертіно Лоретті Дійство відбувалося у Львівському палаці мистецтв.
4 дні свята були насичені «шоколадними» подіями:
 відбувся показ мод від «Львівської майстерні шоколаду» та дизайнера Уляни Барабаш.
 з трьох тон шоколаду було створено велике шоколадне місто, над яким працював найвідоміший шоколатьє України – Валентин Штефаньо;
 спільними зусиллями з компанією «АВК» було встановлено рекорд – найбільше серце з шоколадних доміно (використано 15 тисяч елементів). Рекорд потрапив до Книги рекордів України. ;
 продемонстровано 24 години романтичного;
 продано 6 тон шоколадних виробів;
 розважили та пригостили виробами з шоколаду 20 тис. відвідувачів.

Свято Шоколаду-2012 

9-12 лютого у Львівському палаці мистецтв уже вп'яте відбулося Свято Шоколаду. Подія розпочалась показом ексклюзивної колекції з 26 суконь haute couture від найвідомішого українського дизайнера — Оксани Караванської. Саме у Львові глядачі вперше побачили цю колекцію.

Упродовж Свята будувалося і жило власне місто, що складалось із реальних, тільки зменшених, львівських будинків та пам'ятників. Їх відтворили із шоколаду. Глядачі могли з різних боків оглядати цей шоколадний світ.

Шоколатьє Валентин Штефаньо створив унікальну 5-метрову шоколадну піраміду з макаронів, а професійні шоколатьє і кондитери такі як Едуард Лєбєдєв та Даша Малахова провели для відвідувачів фестивалю унікальні майстер-класи.

Також на Святі Шоколаду усіх охочих пригощали величезним кремово-шоколадним «кількаповерховим» тортом. Смакувалося дивовижно!
Уперше під час Свята відбувся Чемпіонат кондитерів-аматорів, участь у якому взяли восьмеро найсміливіших.

Для наймолодших відвідувачів кожного дня діяла Дитяча шоколадна країна — арт-майстерня, де діти могли створити шоколадні скульптури та малюнки своїми руками. Для них же проводилися чудові майстер-класи. Незабутніми стали для наймолодших учасників Свята шоколаду розважальна програма дитячого театру «Wagabunda» з Кракова.

А про особливе свято для закоханих нагадувала і головна шоколадна скульптура Свята — «Серце», де з темно-гіркої брили спочатку створилися силуети, а пізніше і у всіх красі «вималювалися» — український закоханий юнак та дівчина.

По завершенні Свята відбувся гала-показ «ChocoFashion». Для нього протягом трьох днів фестивалю українські дизайнери, що брали участь у Lviv Fashion Week, створювали колекцію унікальних суконь, в яких, окрім традиційних матеріалів, використовувався також шоколад.
Загалом за час фестивалю, який відвідали 16 тисяч людей, було використано 8,5 тонн шоколаду!

Національне Свято Шоколаду - 2013

З 14 по 17 лютого у Львівському палаці мистецтв вже вшосте пройшло Національне Свято Шоколаду. Цьогорічна подія вражала своєю програмою, участь у якій  взяли найкращі шоколадні скульптори, художники, кондитери та шоколатьє. А ось романтики у день святого Валентина додало унікальне «шоколадне вінчання».
Як повідомив директор VI Національного Свята Шоколаду Андрій Сидор, цього року на Свято Шоколаду було особливо популярне. «Відвідувачам найбільше запам’яталось «Шоколадне вінчання», величезний шоколадний лев, сонячний годинник та розіграш автомобіля по програмі «ШокоКартка». Підведено такі підсумки: 

Протягом чотирьох днів Свято відвідало понад 21 тис.львів'ян та гостей міста.
З’їли понад  9 тонн шоколадних солодощів.
Гостям Свята презентували величезного 3-метрового «Шоколадного годинника» із справжнім сонячним механізмом. 
Професійні шоколатьє та кондитери провели для гостей 23 різноманітних майстер-класи по приготуванню шоколадних десертів.
На  Святі відкрили шоколадну «Галерею левів», де представили 200-кілограмового шоколадного царя звірів. До експозиції долучили ще 10 інших левів, які символізують найбільші фестивалі міста.
96 закоханих пар освідчились на «Шоколадному вінчанні».  А ось можливість стати першим шоколадним подружжям отримали Джейкоб та Вероніка Адамс.
Найкращі шоколадні скульптори створили на Святі понад 30 скульптур із шоколаду, з яких збудували справжнє «Шоколадне місто» із шоколаду «Світоч».
«Шоколадною поштою» було відправлено 3109 листівок у різні куточки світу.
У ІІ Чемпіонаті кондитерів-аматорів «Домашній кондитер» змагалось 8 аматорів. Перемогу та звання «Найкращого кондитера-аматора України 2013 року» здобула Оксана Стець у номінації «Найсмачніша солодка страва», а також головний приз – компанійську вечерю у ресторані-пивоварні «Кумпель».
На Святі Шоколаду по програмі «ШокоКартка» розіграли різноманітні призи: ящик шампанського дістався Ірині Курницькій, романтичну вечерю здобула Олена Гарматій, дорогоцінну прикрасу з смарагдами та рубінами отримала Олена Гадзало та головний приз – автомобіль Peugeot 107 здобула львів’янка Лідія Крутих-Амеліна.

Також на святі презентували прем’єрний примірник фестивальної газети «Львів на тарілці. Шоколадний випуск». Газету видаватимуть до найбільших фестивалів міста. Наступний номер розкаже про гастрономічний фестиваль "Львів на тарілці".

Національне Свято Шоколаду - 2014

17-19 жовтня, Львівський Палац мистецтв перетворився на палац шоколаду, адже тут знову відбулося грандіозне VII Національне Свято Шоколаду. Триденний курс шокотерапії пройшли понад 20 тис. львів’ян та гостей міста. Понад 7 тонн шоколаду було витрачено організаторами на створення 40 скульптур для шоколадної країни, святкового столу, декору та частування гостей свята. Учені довели, що вживання шоколаду піднімає настрій, покращує пам’ять, зміцнює імунітет, омолоджує шкіру,  і навіть допомагає схуднути… Тому після Національного Свята Шоколаду всі стали здоровіші і щасливіші.

Протягом трьох днів Національного Свята Шоколаду від продажу десертів із Шоколадного Столу вдалося зібрати 15 884 грн. Кошти передано у «Фонд Гарнізонного храму Св. Петра і Павла у Львові» для надання допомоги військовослужбовцям у зоні АТО.

Утретє на Святі Шоколаду провели конкурс кондитерів-аматорів «Домашній кондитер». За звання найкращого змагались дев’ятеро господинь. Кожній учасниці потрібно було прийти на Свято із своїм шоколадним десертом, презентувати його та пригостити суддів - кондитера Валентина Штефаньо та шеф-кухаря ресторану «Цитадель Інн»  Євгенія Сушка.  

Перше місце здобула Наталія Арєф'єва за горіхово-шоколадний торт за італійським рецептом. Друге місце зайняла Рединич Інна, яка також приготувала шоколадний торт. А ось третє місце за патріотизм журі присудило Сивулько Наталії, вона приготувала шоколадний торт із домашніми вишнями «Слава Україні!». Переможців нагородили почесними дипломами та цінними подарунками. 
А ще на святі пригощали величезним 100-кілограмовим тортом, готували десерт із додаванням справжнього золота та оздоблювали його камінням Swarovski, створювали шоколадні потяги, розважалися із краківським театром «Вагабунда» та дивилися шоколадні фільми.

Національне Свято Шоколаду - 2015
Незабарому Львівському палаці мистецтв, 6-8 березня, відбудеться найсолодше свято країни – VIII Національне Свято Шоколаду.  Протягом трьох днів Свята найкращі виробники шоколаду України представлять найсмачнішу свою продукцію. Крім того, кожен гість матиме змогу спробувати оригінальні шоколадні напої, придбати «шоколадні» сувеніри та взяти участь у різноманітних майстер-класах від найкращих шоколатьє.

На Святі Шоколаду знайдеться заняття до душі як для матусь та татусів, так і для їхніх маленьких ласунів. Організатори свята подбали і про маленьких відвідувачів, адже не є секретом, що найбільшими поціновувачами шоколаду є діти, і тому  Свято Шоколаду видасться для них справжньою казкою. Кожен маленький гість сам зможе взяти участь у виготовленні улюблених солодощів, виготовити іменний шоколадний вагончикv, а може й цілий потяг та помандрувати справжньою «Дитячою шоколадною країною».

Також ви отримаєте можливість поспостерігати за роботою львівських скульпторів, які майстерно відтворять із шоколаду відомі пам’ятки архітектури Львова, звірити час за шоколадним годинником, зіграти шоколадне весілля та навчитися створювати смачні шоколадні десерти у найкращих шоколатьє Львова.

Спеціально до Свята «Львівська свічкова мануфактура» виготовить свічки, які за формою, кольором та ароматом нагадуватимуть справжній чорний шоколад. А для найбільш допитливих ще й проводитимуть майстер-класи, на яких покажуть і розкажуть як робити свічки. Свічка – це не лише світло!

Традиційно Національне Свято Шоколаду запрошує усіх охочих, які створять свої солодкі страви взяти участь у IV Чемпіонаті кондитерів-аматорів «Домашній кондитер»'''. Тут на святі ви можете втілити свої найсміливіші шоколадні ідеї!

Галерея

Примітки

Посилання 
Інтернет магазин подарунків з шоколаду "Шоколадний рай"
Офіційний сайт Свята Шоколаду
 Офіційна сторінка Свята Шоколаду у Facebook

 Офіційний сайт компанії з організації подій №1 у Львові "Дік-Арт" 
 Офіційна сторінка у Facebook компанії з організації подій №1 у Львові "Дік-Арт"

Фестивалі Львова організовані компанією "Дік-Арт" 

 VI Міське Свято Пампуха
 VI Національне Свято Шоколаду
 III Фестиваль писанок у Львові
 ІІІ Міський фестиваль Пива 
 VI Міське свято «День Батяра у Львові»
 ІІ Гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці»
 VI Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир» 
 VII Міське свято «На каву до Львова»
 IV Міське свято Сиру і Вина

Фестивалі Львова